

Носовичі () — пасажирський залізничний зупинний пункт Гомельського відділення Білоруської залізниці
 Носовичі () — село, Мінська область, Мядельський район

Носовичі — село, Волинська область, Луцький район

Див. також 
 Носович (прізвище)